Тисавашвари () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии.

Город занимает площадь 126,59 км², там проживает 12 833 жителя (по данным 2010 года). По данным 2001 года, среди жителей города 91 % — венгры, 9 % — цыгане.

Расположение 
Город Тисавашвари находится примерно в 26 км к западу от города Ньиредьхаза. В городе есть железнодорожная станция. В городе заканчивается автодорога 36.

История 

Город был образован из двух поселений Тисабюд и Сентмихай. В 1941 году объединённое поселение получило название Бюдсентмихай, а в 1952 году переименовано в Тисавашвари. В 1986 году Тисавашвари получил статус города.

Население

Города-побратимы

  Ардебиль, Иран
  Агдам, Азербайджан

Примечания

Города Венгрии